«Soothe My Soul» () — второй сингл с тринадцатого студийного альбома Delta Machine британской группы Depeche Mode и 51-й в дискографии группы. Выпуск сингла на компакт-диске состоялся 13 мая, а на виниле 10 июня 2013 года.

Премьера песни «Soothe My Soul» состоялась 15 марта 2013 года в утреннем шоу на радио BBC 6<ref name="KROQ">{{cite web|url=http://kroq.cbslocal.com/2013/03/15/depeche-mode-reveal-new-song-soothe-my-soul-from-delta-machine/|title=Depeche Mode Reveal New Song «Soothe My Soul» From 'Delta Machine|date=2013-03-15|work=KROQ|publisher=CBS Local Media|accessdate=2013-04-23|lang=en|archiveurl=https://www.webcitation.org/6OWYVk1bk?url=http://kroq.cbslocal.com/2013/03/15/depeche-mode-reveal-new-song-soothe-my-soul-from-delta-machine/|archivedate=2014-04-02|deadurl=yes}}</ref>.

 Музыкальный видеоклип 
Чёрно-белый клип на песню, режиссёром которого стал Уоррен Фу, был представлен 28 марта на канале VEVO. Многие издания отнесли видеоряд к категории NSFW, из-за присутствия в видео кадров женской наготы.

 Концертные выступления 
Depeche Mode представили песню 11 марта 2013 года на шоу Дэвида Леттермана, а также исполняли её в первой половине The Delta Machine Tour (в общей сложности на 58 концертах). Однако на более поздних выступлениях «Soothe My Soul» заменила «Behind the Wheel».

 Ремиксы 
Бывший участник Swedish House Mafia Стив Анжелло присоединился к продюсеру Стюарту Прайсу в работе над ремиксом «Soothe My Soul», премьера которого состоялась на сервисе Soundcloud.

Также на сингле выпущен результат совместной работы гитариста ZZ Top Билли Гиббонса и продюсера Джо Харди

Би-сайдом к основному синглу стал ремикс Майка Леви на последнюю композицию альбома Delta Machine'', «Goodbye».

Обладатель «Грэмми», хип-хоп продюсер Майк Дин создал собственный ремикс на песню, не вошедший в сингл.

Критика 
Поклонники группы и критики отметили похожесть звучания «Soothe My Soul» с одной из самых известных песен группы, «Personal Jesus».

В популярной культуре 
В 2013 году песня была использована в качестве саундтрека к трейлеру сериала «Дракула».

Списки композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode

Синглы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором
Синглы Mute Records
Синглы Columbia Records
Видеоклипы Depeche Mode
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии